De ploegenachtervolging komt in meerdere sporten voor:

 Voor de ploegenachtervolging in de wielersport, zie Ploegenachtervolging (wielrennen)
 Voor de ploegenachtervolging bij het schaatsen, zie Ploegenachtervolging (schaatsen)